Peter Schneck ist der Name folgender Personen:

* Peter Schneck (Mediziner) (1936–2018), deutscher Medizinhistoriker
 Peter Schneck (Amerikanist) (* 1960), deutscher Amerikanist